Первые шаги в жизни:

 «Первые шаги в жизни» (, 1845) — роман Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия», этюд о нравах.
 «Первые шаги в жизни» (, 1981) — первый роман английской писательницы Аниты Брукнер.